Африканские карликовые хамелеоны () — род ящериц из семейства хамелеонов.

Описание 
Внешне сходны с брукезиями, от которых отличаются некоторыми особенностями в строении головы и конечностей.

Распространены в Тропической Африке. Ведут полудревесный образ жизни.

Классификация 
Род включает 19 видов:

Примечания

Литература 
 Жизнь животных в 7-ми т. / Гл. редактор В. Е. Соколов. Т. 5. Земноводные и пресмыкающиеся. / А. Г. Банников, И. С. Даревский, М. Н. Денисова и др.; под ред. А. Г. Банникова — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1985. — С. 210.

Хамелеоны
Пресмыкающиеся Африки